Чемпионат Бразилии по футболу 2009 года — 39-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир начался 9 мая, закончился 6 декабря 2009 года. Чемпионом стал клуб «Фламенго».

Ход турнира

Турнирная таблица Серии A

Клубы-лидеры по турам

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
Итоговое положение

Серия B 
На 28 ноября.

 Лучшие бомбардиры
1-3.  Элтон (Васко да Гама) — 17 голов 
1-3.  Рафаэл Коэльо (Фигейренсе) — 17 
1-3.  Марсело Никасио (Форталеза) — 17

Серия C 

Известны все 4 участника Серии B 2010. Полуфиналистами Серии C 2009 стали «Икаса» и «Гуаратингета», уступившие на этой стадии соответственно командам АСА и «Америке Минейро». В первом финальном матче «Америка» в гостях обыграла команду из Арапираки со счётом 3:1. В ответном матче в Белу-Оризонти 19 сентября «Америка» вновь была сильнее — 1:0 — и эта команда стала чемпионом Серии C 2009 года.

Покинули Серию C, став участниками Серии D 2010, клубы, занявшие последние места в своих предварительных группах: «Сампайо Корреа», «Конфьянса», «Миксто» и «Марсилио Диас».

Серия D 

По итогам полуфиналов, состоявшихся 4 и 18 октября были выявлены финалисты турнира, которые определили первого чемпиона Серии D. Финальные матчи состоялись 25 октября и 1 ноября. Чемпионом стал «Сан-Раймундо» (Сантарен), обыгравший «Макаэ». Участники полуфинала — «Шапекоэнсе» и «Алекрин» также обеспечили себе повышение в классе на следующий год.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии 2009 на Торсиде
 Статистика чемпионата

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2009 году
Спорт в Бразилии в 2009 году